„Форд Транзит Къстъм“ (Ford Transit Custom) с пътнически вариант „Форд Турнео Къстъм“ (Ford Tourneo Custom) е модел малки микробуси на американската компания „Форд“, произвеждан от 2012 година.

Той замества като самостоятелен модел компактните варианти с предно задвижване от третото поколение на „Форд Транзит“. Първоначално предназначен главно за европейския пазар и сглобяван в Турция, от 2016 година моделът се сглобява и продава и в Китай.

Бележки 

Транзит Къстъм
Микробуси